Die Abkürzung SFZ steht für:

 Schülerforschungszentrum, Institution zur Verbesserung der Ausbildung und zur Förderung von Schülern vor allem in den MINT-Fächern
 Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz, Berufsbildungswerk für blinde und sehbehinderte junge Menschen
 Schuldnerfachberatungszentrum, Forschungs- und Dokumentationsstelle für Verbraucherinsolvenz und Schuldnerberatung an der Universität Mainz
 Slovenský futbalový zväz, der Fußballverband der Slowakei

Die Abkürzung sfz steht für:
 sforzando, eine Vortragsanweisung in der Musik, siehe Akzent (Musik)

SFZ